Cudenet est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
François Cudenet (1836-1913), peintre photographe, pionnier du cinéma à La Réunion.
Gabriel Cudenet (1894-1948), homme politique radical qui fut élu député.

Homonymie de patronyme